Évaillé, ou évaille, est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Commune 
 Évaillé, commune de la Sarthe.

Phénomène de crue 
 Évaille, phénomène de crue hivernale dans le Marais poitevin.